«Algo más» puede referirse a:

Música 
 Algo más (1973), álbum de Camilo Sesto.
 Algo más (1983), álbum de Los Secretos.
 Algo más (1973), canción de Camilo Sesto.
 Algo más (2003), canción de La Quinta Estación.
 Algo Más (2008), canción de Kristeen Tara